Кеплер, Вильгельм: Кеплер, Вильгельм Генрих — немецкий лесовод;
 Кепплер, Вильгельм Карл — немецкий промышленник.